De Coppa Italia 2011–2012 was de 64ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 42 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 6 augustus 2011 en eindigde op zondag 20 mei 2012 met de finale in het Stadio Olimpico in Rome onder leiding van scheidsrechter Christian Brighi. De beker ging voor de vierde keer in de clubgeschiedenis naar SSC Napoli, dat in de eindstrijd Juventus met 2–0 versloeg door goals van Edinson Cavani (strafschop) en Marek Hamšík. Het was de eerste bekerzege voor de club sinds 1987.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 2011/12
 Serie B 2011/12

Bekervoetbal 2011/12
2012